La saison 1970-1971 du Montpellier LSC a vu le club évoluer en Division 2 après seulement une saison passée en CFA.

Après avoir été réintégré en seconde division à la suite de l'ouverture décidée par la FFF et par la LFP, le club héraultais va vivre une saison moyenne dans le ventre mou du classement du groupe Sud pour terminer à la  du championnat.

En Coupe de France, les montpelliérains vont atteindre les huitièmes de finale de la compétition sans réaliser de grands coups d'éclat malgré une victoire à l'arraché face axu voisins biterrois.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le MLSC 1970-1971 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier